Зи́ла Кэ́ролайн Кларк () — британская актриса, наиболее известная по роли Джейн Эйр в одноимённой экранизации 1983 года.

Биография, карьера 
Родилась 1954 или 1956 году. До начала актёрской карьеры занималась балетом. Первую роль в фильме Кларк сыграла в 1972 году; в дальнейшем она снималась в основном в телесериалах, а также принимала участие в театральных постановках.

Наибольший успех к актрисе пришёл с ролью в телесериале «Джейн Эйр», в котором Зила Кларк снялась в главной роли вместе с Тимоти Далтоном. Этот сериал считается классической экранизацией одноимённого романа Шарлотты Бронте. За роль Джейн Эйр в 1985 году Зила Кларк была номинирована на премию «CableACE Awards» в номинации «Актриса фильма или телесериала».

Через некоторое время Кларк вышла замуж за исполнительного продюсера телеканала «BBC» Фрэнсиса Эша и родила дочь Ламорну. После съёмок в «Джейн Эйр» она снималась мало, решив полностью посвятить себя семье — мужу и дочери. Сейчас Зила Кларк занимается созданием бус и работает на радио.

Награды и номинации

Номинации 
 «CableACE Awards» — лучшая актриса фильма или сериала (1985)

Избранная фильмография 
 «Тройное эхо» (1972)
 «Полдарк» (1975)
 «Тени» (1975)
 «Как зелена была моя долина» (1975)
 «Герцогиня из Дьюк-Стрит» (1976)
 «Потерянные мальчики» (1978)
 «Театр BBC2» (1981)
 «Джейн Эйр» (1983)
 «Леди Джейн» (1985)

Примечания

Ссылки 
 
 Jane Eyre move adaptations: Why are there so many, and which one is best? 

Актрисы телевидения Великобритании
Актрисы озвучивания Великобритании